Ice Cream Man steht für:

 Ice Cream Man (Unternehmen), US-amerikanisches Unternehmen
 Ice Cream Man (Film), US-amerikanischer Film von Paul Norman (1995)
 Ice Cream Man (Album), Musikalbum von Master P (1996)